Коронная земля — территория, принадлежащая непосредственно монарху.
 Коронные земли Великобритании.
 Коронные земли Австро-Венгрии.